Jawar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jāwar, ort, Madhya Pradesh, Sehore, 
 Jawar (ort i Indien), Madhya Pradesh, East Nimār, 

Robotskapade Indienförgreningar